Современная математика может означать:
 Летняя школа «Современная математика»
 Современная математика. Фундаментальные направления (журнал)